Вахтра () — эстонская фамилия.

 Вахтра, Кайя (в девичестве Удрас, род. 1986) — эстонская лыжница.
 Вахтра, Норман (род. 1996) —  эстонский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вахтра, Туули (род. 1989) — эстонская шахматистка.